Юнако́в (Юнакі́в) — російське та українське прізвище.

 Юнаків Микола Леонтійович (1871–1931) — російський військовий історик, український військовий та громадський діяч, генерал-полковник, син Леонтія Авксентійовича Юнакова.
 Юнаков Іван Сергійович ( 1984) —  український архітектор, політик, народний депутат України IX скликання, син Сергія Федоровича Юнакова.
 Юнаков Леонтій Авксентійович (1838–1905) — російський генерал від інфантерії.
 Юнаков Михайло Олексійович (1790–1820) — професор географії та статистики Імператорського Казанського університету.
 Юнаков Олег ( 1980) — архітектор інформаційних технологій, видавець, енциклопедист, дослідник історії Києва.
 Юнаков Сергій Федорович ( 1951) — радянський та український архітектор, заслужений архітектор України.
 Юнакова Ольга Володимирівна ( 1971) — українська співачка, лауреат понад 10 пісенних конкурсів і фестивалів.